|-
| 124801 - || || 26 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124802 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124803 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124804 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124805 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124806 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124807 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124808 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124809 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124810 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124811 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124812 - || || 22 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124813 - || || 22 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124814 - || || 22 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124815 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124816 - || || 28 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124817 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124818 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124819 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124820 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124821 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124822 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124823 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124824 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124825 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124826 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124827 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124828 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124829 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124830 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124831 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124832 - || || 19 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124833 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124834 - || 2001 TH || 8 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124835 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124836 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124837 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124838 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124839 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124840 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124841 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124842 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124843 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124844 - || || 13 d'octubre, 2001 || Shishikui || Shishikui
|-
| 124845 - || || 12 d'octubre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124846 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124847 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124848 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124849 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124850 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124851 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124852 - || || 14 d'octubre, 2001 || Needville || Needville
|-
| 124853 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124854 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124855 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124856 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124857 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124858 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124859 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124860 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124861 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124862 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124863 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124864 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124865 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124866 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124867 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124868 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124869 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124870 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124871 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124872 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124873 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124874 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124875 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124876 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124877 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124878 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124879 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124880 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124881 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124882 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124883 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124884 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124885 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124886 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124887 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124888 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124889 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124890 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124891 - || || 14 d'octubre, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 124892 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124893 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124894 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124895 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124896 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124897 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124898 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124899 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124900 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4